Slovo dáma ( dame) může mít více významů. Většina z nich je odvozena od základního významu francouzského společenského titulu paní (srov. madame):

Společenský titul 
 dáma (titul) – šlechtický titul
 žena z vyšší společenské vrstvy, přeneseně žena nejlepších způsobů, například „jít za dámu“, „dáma velkého světa“, „opravdová dáma“
 společenský titul, zpravidla ve zdvořilostním oslovení větší společnosti: „Dámy a pánové!“, 
 ve spojení první dáma – manželka hlavy státu, zejména prezidenta,

Herní figura 
 dáma (desková hra) – stolní desková hra
 dáma (šachy) – kámen (figura) v šachách, královna
 karetní hodnota královny

Umění 
 Dáma – zeměplošská bohyně
Slovo dáma se vyskytuje též v označení několika uměleckých děl, například :
 drama Dáma s kaméliemi francouzského spisovatele A. Dumase mladšího. (Giuseppe Verdi námět zpracoval jako operu La traviata)
Piková dáma – román Alexandra Sergejeviče Puškina z roku 1834
 Piková dáma – opera Petra Iljiče Čajkovského z roku 1890 na motivy Puškinova románu
 Piková dáma – filmová zpracování Puškinova románu
 Dáma na kolejích – český film z roku 1966 s Jiřinou Bohdalovou a Radoslavem Brzobohatým v hlavních rolích

Další významy 
 Dáma (časopis) – časopis pro ženy

Související články 
 pan
 madam (též madame, či madama)
 titul

Externí odkazy